Nymphe (ang., niem., fr.: nimfa)

Nazwa noszona przez okręty, m.in.:
 niemieckie:
 Nymphe (1863) – korweta śrubowa
 Nymphe (1900) – krążownik pancernopokładowy z okresu I wojny św.
 Nymphe – pływająca bateria przeciwlotnicza z okresu II wojny św.
 brytyjskie:
 HMS Nymphe (1866) – slup śrubowy typu Amazon
 HMS Nymphe (1889) – slup śrubowy typu Nymphe
 HMS Nymphe (1911) – niszczyciel typu Acorn z I wojny św.
 francuskie
 Nymphe – fregata z drugiej połowy XVIII wieku
 „Nymphe” – okręt podwodny z okresu międzywojennego typu Sirene

Inne znaczenia:
 planetoida (875) Nymphe